Nebbien ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Nebbien (1778–1841), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt sowie Agrarreformer
 Marcus Johann Nebbien (1755–1836), deutscher Kaufmann und Zeitungsverleger